Mittelklasse steht für:

 Mittelklasse bei Personenkraftwagen
 Obere Mittelklasse
 Untere Mittelklasse
 Mittelklasse beim Motorrad
 Mittelschicht, in der Soziologie